Grow (z angl. to grow, růst, pěstovat) může znamenat:

 GROW (koučink), metoda koučování
 Grow (rostliny), domácí pěstování rostlin, včetně konopí